Гранд Фокс има више значења:
 Округ Гранд Фокс (Северна Дакота)
 Гранд Фокс (Северна Дакота)